Hedsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hedsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (12,5 ha)
Hedsjön (Mellösa socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (13,2 ha)
Hedsjön, Värmland, sjö i Malung-Sälens kommun och Torsby kommun,  (40,6 ha)
Hedsjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (18,1 ha)
Hedsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675886-153166), sjö i Ockelbo kommun,  (23 ha)
Hedsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 675905-152415), sjö i Ockelbo kommun,  (12,6 ha)
Hedsjön (Ockelbo socken, Gästrikland, 676300-154776), sjö i Ockelbo kommun,  (15,3 ha)
Hedsjön (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,34 km²)
Hedsjön (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (1,94 km²)
Hedsjö, by i Ljusdals kommun,

Se även
Hedasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn